Woldegker Straße steht für:
 Woldegker Straße (Berlin)
 Woldegker Straße (Friedland)
 Woldegker Straße (Neubrandenburg)